FAI Высшая лига 2009 () — 89-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Титул чемпиона смог защитить клуб «Богемианс».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

2008
Ирландия
Спорт в Ирландии в 2009 году